Vals és una dansa.
 Vals (Ardecha), municipi francès
 Vals (Arieja), municipi francès
 Vals (novel·la), novel·la de Francesc Trabal